

Населені пункти та їхні частини
 Адамовиці — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Адамовиці — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Адамовиці — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Адамовиці — село в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Адамовиці — частина міста Стшельці-Опольські в Стшелецькому повіті Опольського воєводства

Примітки